Waver bezeichnet:

 einen Anhänger der Wave-Szene, einer Musik- und Jugendbewegung, siehe Wave (Musik)
 im Surfsport den Wellenreiter, auch Wave Rider, siehe Wellenreiten 

dem Namen nach:
 Wavre, Stadt in Belgien (niederländischer Name)

Siehe auch:
 Wafer (Halbleitertechnik)
 Waiver